Der Begriff Tailgate hat mehrere Bedeutungen:

Heckklappe, beim Automobil
Tailgate-Party (auch Tailgating) ein soziales Event auf Parkplätzen in der nordamerikanischen Kultur 
Tailgate (Jazz)
Tailgate Clothing Company, ein Modelabel aus New York
Tailgate (album), ein Musikalbum aus dem Jahr 2010 von Trailer Choir
Tailgate (How I Met Your Mother), eine TV-Episode
Tailgate,  ein Cartooncharakter aus The Transformers